Con il nome Bianca di Navarra sono conosciuti i seguenti personaggi:
Bianca di Navarra (1177-1229), figlia di Sancho III di Navarra e moglie di Tebaldo III di Champagne;
Bianca Garcés di Navarra (1137-1156), figlia di García IV Ramírez di Navarra;
Bianca di Navarra (1387-1441), figlia di Carlo III di Navarra e moglie di Martino I di Sicilia;
Bianca di Navarra (1333-1398), figlia di Filippo III di Navarra e di Giovanna II di Navarra e regina consorte di Francia;
Bianca di Navarra (1226-1283), figlia di Tebaldo I di Navarra e moglie di Giovanni I di Bretagna.